Municipio de Royalton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Royalton (condado de Berrien, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Berrien.
 Municipio de Royalton (condado de Pine, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Pine.
 Municipio de Royalton (condado de Fulton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fulton.